Заво́лжск:
 Заволжск — город в Ивановской области.
 Заволжск — грузовая железнодорожная станция Северной железной дороги в 4 км от г. Заволжск.